Personalidades
 Ricardo III de Inglaterra, o monarca
 Ricardo III da Normandia, nobre
 Richard III de Cápua, príncipe
 Richard III de Gaeta, nobre

Ficção (teatro, cinema, TV)

 Ricardo III (peça), a obra de Shakespeare
 Ricardo III (filme de 1955), com Laurence Olivier e John Gielgud
 Ricardo III (filme de 1995), com Ian McKellen e Annette Bening

Outros usos
 "Richard III" (canção), de Supergrass